Michał Sokolnicki (1760-1816) – polski generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich
 Michał Sokolnicki (1880-1967) – polski historyk, dyplomata i polityk.

en:Michał Sokolnicki